Nowe Polesie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Leoncin
 Nowe Polesie – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Leoncin